Aliso puede referirse a:
 Aliso, revista de botánica.
 Aliso, varios topónimos:
 Aliso, localidad estadounidense en el condado de Orange, en el estado de California.
 Aliso, localidad mexicana en el estado de Chihuahua.
 Aliso, localidad mexicana en el estado de San Luis Potosí.
 Aliso, localidad mexicana en el estado de Sinaloa.
 Aliso, localidad peruana en el departamento de Cajamarca.
 El río Aliso, en Ecuador.
 La sierra del Aliso, en la provincia de Badajoz (España).
 La localidad de L'Aliso, en Córcega (Francia).
 El golfo de Aliso, en Córcega (Francia).
 El arroyo Aliso, en Córcega (Francia).
 Los Alisos, localidad mexicana en el estado de Sonora.
 Los Alisos, localidad mexicana en el estado de Chihuahua.
 Aliso, nombres vulgares de diversas especies:
 En España y en algunos países hispanoamericanos, se aplica a las especies del género Alnus, árboles de la familia de las betuláceas; (se utiliza solo o con algún adjetivo para las diferentes especies).
 Aliso común, el aliso por excelencia en Europa
 Aliso, nombre común en España del género Sorbus.
 Aliso, nombre común en México de la especie Platanus racemosa.
 Aliso, nombre común en España de la especie Lobularia maritima.
 Aliso, nombre común de un árbol que se halla en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú. 
 Aliso o aliso del río, nombre común en Argentina de la especie Tessaria integrifolia.